Encanto kan syfta på:

Brasilien 

 Encanto (kommun), Rio Grande do Norte,

Guatemala 

 El Encanto (fornlämning), Petén,

TV/Film 

 Encanto (Film) av Disney